Jesper Brochmand kan syfta på:

 Jesper Brochmand (1488-1562), dansk ämbetsman
 Jesper Brochmand (1585-1652), dansk biskop